Esistono due comuni francesi con questo nome

Lempdes-sur-Allagnon (Alta Loira)
Lempdes – Puy-de-Dôme